Landesregierung Maurer bezeichnet mehrere Regierungen Niederösterreichs:
 Landesregierung Maurer I
 Landesregierung Maurer II 
 Landesregierung Maurer III
 Landesregierung Maurer IV